Примо́рский сельсовет (сельский совет).

Российская Федерация

Архангельская область 

 Приморский сельсовет Приморского сельсовета

Красноярский край 

 Приморский сельсовет Балахтинского района

Оренбургская область 

 Приморский сельсовет Кваркенского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Донецкая область 

 Приморский сельский совет Новоазовского района

Запорожская область 

 Приморский сельский совет Васильевского района

Одесская область 

 Приморский сельский совет Белгород-Днестровского района
 Приморский сельский совет Килийского района
 Приморский сельский совет Татарбунарского района

Херсонская область 

 Примерский сельский совет Скадовского района